Municipio de Huntington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Huntington (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Huntington (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Huntington (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Huntington (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Huntington (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Huntington (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Huntington (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.